N'Dana peut désigner :
N'Dana, la commune rurale située dans le département de Kayan au Burkina Faso.
N'Dana, la commune rurale située dans le département de Samorogouan au Burkina Faso.